O termo Santa Anna pode referir-se a:

Localidades
 Santa Anna, cidade do Texas, no Condado de Coleman

Pessoas
 Antonio López de Santa Anna, general mexicano que se auto proclamou ditador do México
 Frederico José de Santa-Anna Nery, intelectual e historiador brasileiro

Ver também
 Santa Ana, uma desambiguação
 Santana, uma desambiguação

Desambiguação